Logisch programmeren
 Inductieve logische programmeertaal